Höing är ett efternamn, som burits av bland andra:
Bernd Höing, östtysk roddare
Jens Höing, tysk racerförare
Karl Höing